Döda skogen kan avse:

 Döda skogen – en skog i Mio min Mio
 Döda skogen (rollspel) – ett äventyr till rollspelet Drakar och Demoner, utgivet 1985